— японский композитор, автор музыки к многочисленным телевизионным шоу и аниме. Масуда наиболее известен благодаря саундтрекам к начавшему выходить в 2002 году аниме «Наруто», где он совместил звучание таких традиционных инструментов, как сямисэн и сякухати, со звуками гитары, фортепиано и другими клавишными. Стоит заметить, что саундтрек ко второй части аниме, «Наруто: Ураганные хроники», написал Ясухару Таканаси.

Творчество

Ссылки 
 Тосио Масуда на сайте Anime News Network.
 О композиторе